El martín pigmeo malgache (Ceyx madagascariensis) es una especie de ave coraciforme de la familia Alcedinidae endémica de Madagascar.

Referencias

Enlaces externos 

Madagascarensis
Aves de Madagascar
Taxones descritos por Carlos Linneo
Animales descritos en 1766